Se conoce como Reino de Algeciras a tres reinos distintos que existieron en la actual comarca española del Campo de Gibraltar, cuyo precedente histórico fue la cora de Algeciras, de la época del Califato de Córdoba. La capital de todos ellos fue la ciudad de Al-Yazirat Al-Hadra.

 Taifa de Algeciras, taifa independiente desde 1013 hasta 1055.
 Reino de Algeciras y Ronda, desde 1275 hasta 1344.
 Reino castellano de Algeciras incorporado a la Corona de Castilla desde 1344.